Марисса Мейер (; род. 19 февраля 1984 года) — американская романистка. Её дебютный роман «КиберЗолушка» был опубликован 3 января 2012 года — это первый роман серии книг «».

Жизнь и карьера 
Марисса Мейер родилась в городе Такома, (Вашингтон), США и закончила Тихоокеанский Лютеранский Университет, где получила степень в области творческого письма. До написания романа «КиберЗолушка» Мейер пять лет работала книжным редактором и написала фан-фик к «Сэйлор Мун» под псевдонимом Алисия Блэйд. В своём интервью «The News-Tribune» она сказала, что написание фан-фика помогало ей изучить творческое письмо, давало ей мгновенные отзывы и научило её критике.

Марисса Мейер замужем за Джесси Тейлором. В 2015 году они с мужем удочерили двух девочек-близняшек, Слоун и Дилэйни.

Марисса Мейер заявляет, что первоначально на написание «КиберЗолушки» её вдохновило участие в 2008 году в , где она написала рассказ — футуристическую версию «Кот в сапогах» . Серия «Лунные хроники» — это серия из четырёх книг, где каждый том основан на сказках «Золушка», «Красная Шапочка», «Рапунцель» и «Белоснежка». 
Первая книга, КиберЗолушка, была бестселлером New York Times.

В 2013 году Мейер заключила сделку с издательством «Feiwel & Friends» на две книги в жанре «young adult» с участием Королевы Червей из сказки «Алиса в Стране чудес». Первая книга, «Бессердечная», была опубликована осенью 2016 года. Это самостоятельный роман. 
«Publishers Weekly» анонсировали после этого выход серии романов про супергероев. В результате книга, названная «Ренегаты», была опубликована осенью 2017 года.

Библиография

Лунные хроники

 КиберЗолушка  (2012)
 Красная Шапочка (2013)
 Рапунцель (2014)
 Белоснежка (2015)

Спин-офф
 Прекраснейшая (2015)
 Над звёздами (2016, коллекция коротких историй)
 Провода и нервы (графический роман) (2017)

Отступники
 Отступники (Renegades, 2017)
 Заклятые враги (Archenemies, 2018)
 Сверхновая (Supernova, 2019)

Романы вне серий
 Бессердечная (Heartless, 2016)
 Мгновенная карма (Instant Karma, 2020)
 Позолота (Gilded, 2021)

Примечания 

Писательницы США
Писательницы-фантасты
Писательницы XXI века
Выпускники Тихоокеанского лютеранского университета